ESEM Escuela Internacional de Dirección Empresarial es una escuela de negocios española con sede en Madrid, España.

Historia 
Se fundó en 1966 con el nombre de Escuela Superior de Estudios de Marketing (ESEM). En 1999 se agrupó con otras dos escuelas de formación en marketing, M&B e INTE. En 2006 cambió su denominación a ESEM Escuela Internacional de Dirección Empresarial.

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial.

Escuelas de negocios de España
Educación en la Comunidad de Madrid